Magnolia Factory, по-японски  — японская девичья идол-группа, одна из групп музыкального проекта Hello! Project. Была основана в январе 2015 году в составе восьми девушек, на тот момент участниц Hello Pro Kenshusei.

По итогам 2015 года группа стала обладателем  премии Japan Record Award в номинации «Лучший новый исполнитель».

В 2016 году группа выпустила свой второй сингл. Он дебютировал на 1 месте в чарте «Орикона».

Состав

Дискография

Синглы

DVD Синглы

Премии и номинации

Japan Record Awards 

Japan Record Awards — церемония присуждения премий, ежегодно проводящаяся Союзом композиторов Японии.

|-
|rowspan=2| 2015
|rowspan=2| Magnolia Factory
| Новый исполнитель
| 
|-
| Лучший новый исполнитель
|

Примечания

Ссылки 
 
 

Гёрл-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2015 году
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Поп-группы Японии
Идол-группы Японии
Группы Hello! Project
Детские музыкальные коллективы